Dukađinović (alb. Dukagjini), albanska obitelj
Dukađinska Kneževina
Dukađinsko gorje
Dukađinska visoravan ili Metohija
Dukađinski sandžak